Arturo Guglielmo Patrizio Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha (1850-1942), duca di Connaught e Strathearn, figlio della regina Vittoria del Regno Unito e del principe consorte Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha; fu governatore del Canada;
 Arturo Federico Patrizio Alberto di Sassonia-Coburgo-Gotha (1883-1938), figlio del precedente principe Arturo, duca di Connaught e Strathearn; fu governatore generale dell'Unione Sudafricana.